Појам Нарва може да се односи на:

 Нарва (град), град у Естонији
 Нарва (река), руско-естонска река